Фели́пе Са́нчес Рома́н ():
 Санчес Роман, Фелипе (1850—1916) — испанский юрист и политик, государственный министр (министр иностранных дел) Испании; отец Фелипе Санчес Романа-младшего.
 Санчес Роман-и-Гальифа, Фелипе (1893—1956) — испанский юрист и политик; сын Фелипе Санчес Романа-старшего.